Ludwik Wejher (zm. 1616) –  podskarbi ziem pruskich,ekonom malborski, podkomorzy chełmiński, starosta człuchowski, kościerzyński, nowodworski i tczewski
 Ludwik Wejher (zm. 1656) – wojewoda pomorski, kasztelan elbąski, starosta skarżewski i wałecki